Санта-Колома-де-Керальт ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 33,9 км². Население — 3 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Santa Coloma de Queralt
 del Instituo de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Таррагоны